Лазарь Зеликович Народицкий () — советский легкоатлет, выступавший в беге на 3000 м с препятствиями. Серебряный призёр чемпионата СССР, двукратный победитель Мемориала братьев Знаменских. Участник Олимпийских игр 1964 года в Токио.

Выступал за Центральный спортивный клуб армии под руководством старшего тренера Владимира Куца, преподавал в звании капитана в Ленинградском высшем общевойсковом командном училище имени С. М. Кирова.

Биография 
Родился в Киеве 18 декабря 1937 года. Преподавал в Ленинградском высшем общевойсковом командном училище имени С. М. Кирова. Умер в 2000 году в Санкт-Петербурге. Похоронен на .

Результаты

Соревнования

Литература, ссылки 
 Lazar Naroditsky Biography and Olympic Results: Olympics at Sports-Reference.com 
 Высшее общевойсковое (1958—1999)
 
 20-ка быстрейших бегунов России в истории лёгкой атлетики
 Мемориал братьев Знаменских: все победители

Примечания 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Бегуны на средние дистанции СССР
Стипльчезисты СССР